I, the Jury steht für:
 I, the Jury, Originaltitel von Der Richter bin ich, US-amerikanischer Spielfilm von Harry Essex (1953)
 I, the Jury, Originaltitel von Ich, der Richter, US-amerikanischer Spielfilm von Richard T. Heffron (1982)
 I, the Jury, Roman von Mickey Spillane (1947)